Карлсбад 1907 — 1-й международный шахматный турнир проходил с 20 августа по 17 сентября.

Примечателен выходом на международную спортивную арену группы талантливых молодых шахматистов, в том числе А. К. Рубинштейна и Ф. И. Дуз-Хотимирского. Турнир оказался последним выступлением М. И. Чигорина (скончался 4 месяца спустя).

На VIII-м ежегодном общем собрании карлсбадского шахматного клуба 18 марта 1907 года, было решено провести большой интернациональный турнир. Правление поручило немедленно начать подготовления. Только городская община выделила на проведение турнира 12 000 крон.

В начале апреля была готова программа и вскоре были разосланы приглашения шахматистам всех стран. Регистрация должна была произойти не позднее 30 июня. Кто из зарегистрированных участников будет принимать участие, решали организаторы турнира. До 15 июля желающие принять участие были оповещены о решении организаторов. При регистрации каждый участник должен был заплатить 60 крон, которые возвращались после окончания всех партий.

Турнир проходил в Курзале отеля Империал ().

Газеты многих стран, среди них: Московская немецкая газета () в номере за 12 октября, () в номере за 11 сентября, () в номере за 29 сентября, () в 17 номере на 217 странице, описывали происходящее в Карлсбаде.

Сыграно 210 партий, 93 победы одержали белые, 56 — чёрные, 61 партия закончилась вничью.

Регламент 
При равенстве очков победителей, должен был состояться матч до двух побед. Если количество победителей больше двух, то каждый должен был сыграть по две партии с каждым. В течение недели проводилось по пять туров. Партии игрались с 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Незаконченные партии должны быть доиграны в свободные дни. Время на обдумывание: 2 часа на первые 30 ходов и 1 час на последующие 15 ходов. Если участник не явился на тур в течение двух часов после начала, ему засчитывалось поражение. То же правило действовало при неявке (опозданию) обоих участников.
Когда был дан знак о прекращении партии, участник которого был ход, должен был записать свой ход и отдать в конверте, вместе с записью противника, руководителю турнира. На наружной стороне конверта оба участника должны были записать своё затраченное время. Игрокам запрещалось анализировать неоконченные партии. Договорённости между игроками, а также действия, которые имеют цель противоречить турнирной игре, могут привести к исключению из турнира, потери права на призы и на залог.
На турнире действовали правила Германского шахматного союза. Заключить ничью до 45 хода можно было только с разрешением судьи. Не позднее одного часа после завершение партии оба игрока должны были отдать руководителю турнира или его заместителю, правильную и легкочитаемую запись партии. Партии являлись собственностью Карлсбадского шахматного клуба.
Если из турнира выбывает участник и он ещё не сыграл половину партий, то он был бы вычеркнут из турнирного списка, в противном случае, во всех оставшихся партиях ему было бы засчитано поражение.

Призы

Призы за красоту 
I-й приз (300 крон) за красоту получил Г. Мароци за партию из первого тура  против С. Тартаковера (белые).

II-й приз (200 крон) за красоту поделили поровну Э. Кон за партию из 15 тура  против М. Чигорина (чёрные) и П. Леонгардт за партию из 19 тура  против С. Тартаковера (чёрные).

III-й приз (100 крон) за красоту поделили поровну Д. Яновский за партию из 14 тура  против И. Бергера (чёрные) и Ж. Мизес за партию из 13 тура  против С. Тартаковера (чёрные).

Ещё один приз (60 крон) за красоту, пожертвованный мастером А. Берном из Ливерпуля из своего взноса, получил Р. Шпильман за свою партию против А. Рубинштейна (чёрные) из 13 тура .

Программа турнира 
 Понедельник 19 августа 1907 года, после обеда: приём и приветствие участников турнира в помещение Карлсбадского шахматного клуба в курзале. В 17 часов: жеребьёвка, объявление последовательности туров и выбор арбитражного комитета.
 Вторник 20 августа 1907 года, перед обедом в 9 часов: начало турнира.
 Среда 21 августа и в дальнейшие дни, перед обедом в 9 часов продолжение турнира.
 О запланированных мероприятиях (торжествах, экскурсиях и т. д.), проводимых в выходные, будет вовремя сообщено.
 После окончания турнира: награждения участников.

Члены Германского шахматного союза имеют свободный вход в течение всего турнира. Прочие посетители могут приобрести входной билет за 1 крону или абонемент за 20 крон.

Движения по турам 

¹) У игрока уже был выходной день.

Таблица

Примечания

Литература 
 Das Internationale Schachmeisterturnier in Karlsbad 1907, Wien, Verlag der Wiener Schachzeitung.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

1907 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
Август 1907 года
Сентябрь 1907 года